Усть-Изыкчуль — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Крутоярского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 25 км к северу от районного центра Ужур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Усть-Изыкчуль на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района